Alalcomènes est le nom de plusieurs cités grecques, en grec ancien , du verbe archaïque ἀλαλκεῖν (en grec classique ἀλέξω) « protéger » : Ἀλαλκομεναί signifiant alors « bien protégée ».

Alalcomènes peut désigner :
 Alalcomènes, une cité grecque en Béotie ;
 Alalcomènes, une cité grecque sur l'île d'Ithaque ;
 Alalcomènes, une cité grecque en Péonie.

Voir aussi 
 Alalcoménée, héros éponyme de la cité béotienne
 Alalcoménie, autre héroïne éponyme de la cité béotienne